Лески — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лески — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Лески — упразднённый посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Лески — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Лески — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Лески — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Лески — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Лески — деревня в Любанском районе Минской области.
 Лески — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Лески — деревня в Узденском районе Минской области.
 Лески — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Лески — село в Узункольском районе Костанайской области, ликвидировано в 1990-е годы.

Македония 
 Лески — село, община Виница.

Россия 
 Лески — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Лески — село в Навлинском районе Брянской области.
 Лески — деревня в Мантуровском районе Курской области.
 Лески — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Лески — посёлок в Краснинском районе Липецкой области.
 Лески — деревня в Называевском районе Омской области.
 Лески — село в Залегощенском районе Орловской области.
 Лески — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Лески — посёлок в Колпнянском районе Орловской области.
 Лески — село в Малоархангельском районе Орловской области.
 Лески — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Лески — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Лески — деревня в Плавском районе Тульской области.

Украина 
 Лески — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Лески — село в Олевском районе Житомирской области.
 Лески — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Лески — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Лески — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Лески — село в Измаильском районе Одесской области.
 Лески — посёлок в Лиманском районе Одесской области.
 Лески — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Лески — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Лески — село в Менском районе Черниговской области.
 Лески — село в Черниговском районе Черниговской области.

Другое 
 Лески — микрорайон города Николаев.
 Лески — парк в одноимённом микрорайоне.
 Лески — польский дворянский герб.

См. также 
 Лескино
 Долгие Лески